Rinat Rachidovitch Ibraguimov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga. Quatre ans plus tard, il gagne sa place de titulaire dans l'équipe première. Il remporte la Superliga 2007 et la Coupe Gagarine 2014 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2005. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 43|| 4|| 3|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 46|| 7|| 8|| 15|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 13|| 1|| 5|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 37|| 0|| 2|| 2|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 49|| 0|| 2|| 2|| 30|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 23|| 1|| 3|| 4|| 30|| 11|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 39|| 0|| 5|| 5|| 16|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 42|| 2|| 5|| 7|| 35|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 52|| 2|| 12|| 14|| 42|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 51|| 9|| 6|| 15|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 47|| 4|| 9|| 13|| 10|| 21|| 0|| 7|| 7|| 2
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 36|| 1|| 2|| 3|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Sibir Novossibirsk || KHL || 28|| 1|| 5|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 22|| 3|| 2|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2016-2017|| HK Sotchi || KHL|| 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||13 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Poprad ||  Extraliga Slo. || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018|| HC Red Star Kunlun || KHL|| 28|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| +3|| Médaille d'or

Références 

Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Naissance en mars 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Poprad
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HC Red Star Kunlun